Точка зрения, словосочетание, имеет различное значение:
 Точка зрения — место, откуда происходит зрительное наблюдение, фотографирование или видеосъёмка.
 Точка зрения — любое из различающихся мнений по какому-либо одному вопросу.
 Точка зрения — жизненная позиция человека, на основании которой он строит свои мнения.